Az Ibn al-Aszír (arab betűkkel ابن الأثير, tudományos átiratban Ibn al-Aṯīr) nevet három nevezetessé vált arab testvér viselte:

Madzsd ad-Dín (1149–1210), vallástudós.
Izz ad-Dín (1160–1233), történetíró.
Dijá ad-Dín (1163–1239), államférfi az Ajjúbidák és mások szolgálatában, irodalomkritikus.